Stafford County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Stafford County (Kansas)
Stafford County (Virginia)